Biografies:
 Santa Agnès d'Assís, clarissa, germana de Clara d'Assís, celebrada el 16 de novembre
 Santa Agnès de Bagno di Romagna, monja camaldulesa del segle XI-XII, celebrada el 4 de setembre
 Santa Agnès de Baviera (s. XVI), celebrada l'11 de novembre
 Santa Agnès de Bohèmia (), princesa i monja clarissa bohèmia del, celebrada el 2 de març
 Santa Agnès de Montepulciano, dominica italiana del -XIV, celebrada el 20 d'abril
 Santa Agnès de Poitiers, (s. VI), abadessa, celebrada el 13 de maig
 Santa Agnès de Roma, màrtir romana del segle III, celebrada el 21 de gener
 Santa Agnès de Verona, monja benedictina del , celebrada l'1 de setembre
 Santa Agnès Cao Kuiying, màrtir a la Xina en 1856, celebrada l'1 de març
 Santes Agnès De i Agnès Le Thi Thanh, màrtirs al Vietnam en 1841), celebrades el 12 de juliol
 Josepa de Santa Agnès (Benigànim, 1625 - 1696), monja de les agustines descalces al convent de Benigànim
 Toponímia:
 Santa Agnès de Corona, nucli de població i parròquia pertanyent al municipi de Sant Antoni de Portmany (illa d'Eivissa) 
 Santa Agnès de Malanyanes, entitat de població de La Roca del Vallès (Vallès Oriental)
 Cova de Santa Agnès gruta prop de sa Talaia de Sant Antoni (Eivissa)
 Sainte-Agnès (Alps Marítims), municipi francès al departament dels Alps Marítims, regió de Provença – Alps – Costa Blava.

 ''Miscel·lània:
 Copa de Santa Agnès
 Eremites de Santa Agnès, orde mendicant de tipus semieremític que es va difondre des de l'Emília-Romanya al centre i nord d'Itàlia
 Santa Agnès de Malanyanes, església de La Roca del Vallès (Vallès Oriental)